Хвощовка — название населённых пунктов.

Россия 
 Хвощовка — село в Севском районе Брянской области.

Украина 
 Хвощовка — село в Хорольском районе Полтавской области.
 Хвощовка — село в Славутском районе Хмельницкой области.